Okinoshima puede referirse a:

 Okinoshima, población japonesa en la prefectura de Shimane.
 Okinoshima, isla japonesa perteneciente a la ciudad de Munakata, en la prefectura de Fukuoka.
 Okinoshima, originalmente Almirante General Graf Apraksin, buque de defensa costera capturado por los japoneses en la Guerra Ruso-Japonesa.
 Okinoshima, minador de la Armada Imperial Japonesa, hundido en 1942.